11-й женский молодёжный чемпионат Европы по волейболу (финальный турнир) проходил с 22 по 30 июля 1988 года в Бормио (Италия) с участием 12 сборных команд, составленных из игроков не старше 19 лет. Чемпионский титул в 11-й раз подряд выиграла молодёжная сборная СССР.

Команды-участницы 
 Италия — команда страны-организатора;
 СССР, ГДР, Болгария — по итогам молодёжного чемпионата Европы 1986;
 Греция, Нидерланды, Польша, Румыния, Турция, Франция, ФРГ, Чехословакия — по результатам квалификации.

Квалификация 
Квалификация (отборочный турнир) чемпионата прошла в период с 11 по 30 мая 1988 года с участием 18 команд. Были разыграны 8 путёвок в финальный турнир европейского первенства. От квалификации освобождены Италия (команда страны-организатора), СССР, ГДР, Болгария (по итогам предыдущего чемпионата Европы). 

Отборочный турнир включал один групповой этап, по две лучшие команды из групп которого вышли в финальную стадию чемпионата Европы.

Система розыгрыша 
Соревнования состояли из предварительного этапа и плей-офф. На предварительной стадии 12 команд-участниц были разбиты на 2 группы, в которых играли в один круг. По две лучшие команды из групп вышли в полуфинал плей-офф и далее определили призёров чемпионата. По такой же системе итоговые 5—8-е и 9—12-е места разыграли команды, занявшие в группах соответственно 3—4-е и 5—6-е места

Предварительный этап

Группа А 

22 июля
 Болгария — Румыния 3:1 (15:11, 12:15, 15:3, 16:14); ГДР — ФРГ 3:2 (15:7, 15:12, 10:15, 14:16, 15:7); Польша — Греция 3:2 (15:8, 9:15, 15:5, 10:15, 15:13).

23 июля
 Болгария — ФРГ 3:0 (15:5, 15:5, 15:5); Румыния — Польша 3:0 (15:5, 15:10, 15:6); ГДР — Греция 3:1 (15:11, 12:15, 15:12, 15:8).

24 июля
 Болгария — Польша 3:0 (15:5, 15:9, 15:6); ГДР — Румыния 3:1 (15:7, 15:3, 10:15, 16:14); ФРГ — Греция 3:0 (15:8, 15:5, 15:11).

26 июля
 Болгария — ГДР 3:2 (15:10, 13:15, 6:15, 15:7, 15:6); Румыния — Греция 3:2 (12:15, 7:15, 15:4, 15:12, 15:5); Польша — ФРГ 3:0 (15:6, 15:12, 16:14).

27 июля
 Болгария — Греция 3:0 (15:9, 15:5, 15:8); Румыния — ФРГ 3:1 (15:1, 13:15, 15:11, 15:1); Польша — ГДР 3:1 (15:6, 9:15, 15:8, 15:7).

Группа В 

22 июля
 СССР — Нидерланды 3:0 (15:4, 15:3, 15:5); Италия — Турция 3:1 (10:15, 15:4, 15:9, 15:4); Чехословакия — Франция 3:1 (15:11, 9:15, 15:6, 15:13).

23 июля
 СССР — Франция 3:0 (15:6, 15:4, 15:5); Италия — Нидерланды 3:0 (15:9, 15:6, 15:6); Чехословакия — Турция 3:0 (15:9, 15:12, 15:8).

24 июля
 СССР — Чехословакия 3:0 (15:4, 15:2, 15:1); Нидерланды — Турция 3:0 (15:7, 15:6, 15:4); Италия — Франция 3:0 (15:3, 15:12, 15:12).

26 июля
 СССР — Турция 3:0 (15:1, 15:11, 15:7); Франция — Нидерланды 3:2 (15:13, 15:11, 13:15, 10:15, 15:11); Италия — Чехословакия 3:0 (15:12, 15:10, 15:10).

27 июля
 СССР — Италия 3:0 (15:4, 15:5, 15:0); Чехословакия — Нидерланды 3:2 (13:15, 15:2, 9:15, 15:2, 15:5); Франция — Турция 3:2 (12:15, 6:15, 15:8, 18:16, 15:3).

Плей-офф

Полуфинал за 9—12-е места 
29 июля
 ФРГ — Турция 3:0 (15:5, 15:3, 16:14).
 Греция — Нидерланды 3:1 (4:15, 15:10, 15:9, 15:10).

Полуфинал за 5—8-е места 
29 июля
 ГДР — Франция 3:0 (15:7, 15:11, 15:11).
 Польша — Чехословакия 3:0 (15:8, 15:8, 15:7).

Полуфинал за 1—4-е места 
29 июля
 Италия — Болгария 3:0 (15:12, 15:7, 15:8).
 СССР — Румыния 3:0 (15:4, 15:5, 15:8).

Матч за 11-е место 
30 июля
 Нидерланды — Турция 3:1 (15:5, 15:4, 12:15, 15:12).

Матч за 9-е место 
30 июля
 ФРГ — Греция 3:1 (15:3, 15:7, 12:15, 15:12).

Матч за 7-е место 
30 июля
 Чехословакия — Франция 3:2 (15:12, 15:12, 9:15, 10:15, 15:6).

Матч за 5-е место 
30 июля
 ГДР — Польша 3:1 (15:9, 7:15, 15:12, 15:6).

Матч за 3-е место 
30 июля
 Румыния — Болгария 3:0 (16:14, 15:9, 15:4).

Финал 
8 сентября
 СССР — Италия 3:0 (15:11, 15:11, 15:6).

Итоги

Положение команд

Призёры 
  СССР: Наталья Баженова, Елена Бажина, Н.Балакина, Виктория Бубенцова, Р.Гринвальде, А.Заикина, М.Корбан, Виктория Лысечко, С.Рожлапа, Татьяна Романовская, Т.Скоробогачева, И.Стравинскайте. Главный тренер — Валерий Клигер.

  Италия.

  Румыния.

Примечания

Ссылки 
 Сайт Европейской конфедерации волейбола
 Архив волейбольных результатов

1988
1988 год в волейболе
Чемпионаты Европы в Италии
Спортивные соревнования в Бормио